Le nom de Saint-Leu-Saint-Gilles est porté par plusieurs églises catholiques dont plusieurs en Île-de-France : 
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Bagnolet
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Bois-d'Arcy
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Chennevières-lès-Louvres
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Épinay-sur-Orge
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Neufmoutiers-en-Brie
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Périgny-sur-Yerres
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Saint-Leu-la-Forêt
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles à Thiais
 Église Saint-Leu-Saint-Gilles au Tremblay-sur-Mauldre

~LeuGilles
~LeuGilles
LeuGilles